Chatterton (dramat)
 Chatterton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire